Název Janovičky má více sídel:

 Janovičky (Heřmánkovice) – část obce Heřmánkovice v okrese Náchod
 Janovičky (Bohuňov) – část obce Bohuňov v okrese Žďár nad Sázavou
 Janovičky (Zámrsk) – část obce Zámrsk v okrese Ústí nad Orlicí

nebo zaniklé obci:
Janovičky (Luže) – kostel v zaniklé obci Janovice v okrese Chrudim

Externí odkazy